Thomas Cochrane ist der Name folgender Personen:

* Thomas Cochrane (Missionar) (1866–1953), schottischer Mediziner und Missionar
 Thomas Cochrane, 10. Earl of Dundonald (1775–1860), britischer Politiker, Freiheitskämpfer, Erfinder und Admiral in chilenischen Diensten
 Thomas John Cochrane (1789–1872), britischer Flottenadmiral

Siehe auch:
 Thomas Cochran